LZ може да се отнася за:
 LZ – държавни опознавателни знаци на българските граждански въздухоплавателни средства
 LZ – код за България, с който се обозначават българските радиолюбители
 LZ – код на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), с който се е обозначавала българската авиокомпания БГА Балкан, съществувала от 1968 до 2002 г.
 LZ – българска поп група с участието на Силвия Кацарова и Милчо Кацаров